No matarás – film del 1935 diretto da Miguel Contreras Torres
 No matarás – film del 1975 diretto da César Fernández Ardavín
 No Matarás – gruppo musicale punk argentino